Wannental ist ein geographischer Name:

 Wannental (Büttenbach), linkes Bachtal zum Büttenbach (rechter Hauptstrangoberlauf des Schalksbachs) bis nahe Stockenhausen, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

 Wannental (Balingen), Gehöft in der Stadtteilgemarkung Zillhausen von Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

 Wannental (Gontenschwil), Ort der Gemeinde Gontenschwil, Bezirk Kulm, Schweizer Kanton Aargau
 Wannental (Hasle bei Burgdorf), Ort der Gemeinde Hasle bei Burgdorf im Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Wannental (Langnau im Emmental), Ort der Gemeinde Langnau im Emmental im Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern 

Siehe auch:
 Wangental
 Wannenthal